Le New Morning est une salle de spectacle parisienne.
 New Morning est le onzième album studio du chanteur américain Bob Dylan, sorti en 1970.
 A New Morning est le cinquième album du groupe anglais Suede, sorti en 2002.